Diplocynodon — це вимерлий рід алігатороїдів, який жив у Європі в період від палеоцену до середнього міоцену. Він був дуже схожий на сучасного каймана, оскільки був маленьким і мав кістяні панцири, що покривали його шию, спину, живіт і хвіст. Найдовший диплоцинодон, який реконструйовано, мав довжину 4 фути і, ймовірно, харчувався дрібною рибою, жабами та комахами в молодому віці.

У дев'ятнадцятому столітті D. steineri був названий з Штирії, Австрія, а D. styriacus був названий з Австрії та Франції. Третій австрійський вид, Enneodon ungeri, був віднесений до свого роду. У 2011 році австрійський і французький види Diplocynodon були синонімічні до E. ungeri, і оскільки назва Diplocynodon має пріоритет над Enneodon, вид тепер називається D. ungeri. Нещодавно було виявлено, що інші роди є синонімами Diplocynodon. Hispanochampsa muelleri з Іспанії було визначено як синонім Diplocynodon у 2006 році, а Baryphracta deponaie з Німеччини було підтверджено як синонім Diplocynodon у 2012 році.

Добре збережені зразки були знайдені в Мессельській ямі та буровугільному родовищі Гейзелталь у Німеччині. Більшість зразків Diplocynodon із цих місць містять гастроліти. В еоценову епоху німецькі місця були або болотистим прісноводним озером (Мессель-Піт), або торф'яним болотом (Гейзелталь).

Філогенетика

Примітки 

Плазуни палеоцену
Плазуни міоцену
Alligatoroidea